Włóki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Włóki, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Włóki, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Włóki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Włóki, village de la voïvodie de Mazovie